Letelier ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Correa Letelier (1915–2004), chilenischer Rechtsanwalt, Politiker und Diplomat
 Hernán Rivera Letelier (* 1950), chilenischer Schriftsteller
 Jorge Letelier Núñez (1887–1966), chilenischer Maler
 Juan Carlos Letelier (* 1959), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Orlando Letelier del Solar (1932–1976), chilenischer Diplomat und Politiker